Сезон 1951 года стал для ФК «Спартак» Москва 30-м в своей истории. В нем команда приняла участие в 13-м чемпионате страны и в 12-м розыгрыше кубка. Чемпионат «Спартак» закончил на шестом месте, из кубка вылетел на стадии 1/4 финала, уступив в дополнительном времени команде ВВС (Москва).

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1951 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1951 (класс «А»)

Результаты матчей 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Кубок СССР 1951 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1951

Результаты матчей

Чемпионат СССР 1951 (дублирующий состав)

Результаты матчей 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru
 Сезон клуба на сайте футбольной статистики FootballFacts.ru

1951
Спартак Москва